Откры́тый чемпиона́т Варша́вы по те́ннису 2010 () — ежегодный профессиональный теннисный турнир среди женщин, проводимый в столице Польши, Варшаве.

В 2010 году прошёл на грунтовых кортах с 17 по 23 мая.

Турнир завершал подготовительную серию ко второму турниру Большого шлема — Roland Garros.

Прошлогодняя чемпионка турнира — Александра Дулгеру — защищала свой титул.

Первой сеянной в одиночном турнире была Каролина Возняцки (тогдашняя третья ракетка мира).

Одиночный разряд

Основные раунды

Секция 1

Секция 2

Финальные раунды

Факты 
  Елена Дементьева продолжает неудачную серию игр на турнирах на грунте в сезоне-2010 — за три турнира на её счету лишь 2 выигранных матча.
  Катерина Бондаренко впервые после весенней дубайской травмы участвует в официальных соревнованиях в рамках WTA/ITF.
  Чжэн Цзе впервые со Стокгольма-2007 выходит в финал одиночного турнира WTA.

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Профиль турнира на сайте WTA

См. также 
 Открытый чемпионат Варшавы

 WTA Тур 2010

 серия Премьер-турниры WTA

 Портал: Теннис

Польша
Теннис
Май 2010 года
2010